Gamma steht für:

 Gamma, der dritte Buchstabe des griechischen Alphabets
 Gamma des lateinischen Schriftsystems, siehe Ɣ
 ein Teil der elektromagnetischen Strahlung mit sehr kurzer Wellenlänge, siehe Gammastrahlung
 die Gravitationskonstante
 Gamma (Album), viertes Album der Berliner Musikgruppe Fewjar
 Gamma Ray, Musikstück von Birth Control
 ein Typ von Gehirnwellen, siehe Elektroenzephalografie #Gamma-Wellen
 Exponent einer Korrekturfunktion in der Videotechnik, siehe Gammakorrektur
 ein früher in Medizin und Chemie gebrauchtes Synonym für Mikrogramm
 Gamma (Einheit), eine veraltete Einheit der magnetischen Flussdichte
 Automobiles Gamma, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Lancia Gamma, ein Pkw-Modell von Lancia
 fiktiver Planet der deutsch-französischen Fernsehserie Les Gammas! Les Gammas!
 eine Figur aus den Micky-Maus-Comics, siehe Bewohner von Entenhausen #Gamma und Atömchen
 eine mathematische Funktion, siehe Gammafunktion
 eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, siehe Gammaverteilung
 eine mathematische Konstante, siehe Euler-Mascheroni-Konstante
 Risiko-Kennzahl in der Finanzwirtschaft (siehe Black-Scholes-Modell)
 Gamma (Magazin, Italien), italienisches Science-Fiction-Magazin (1965–1968)
 Gamma (Magazin, USA), US-amerikanisches Science-Fiction-Magazin (1963–1965)
 Gamma (Band), US-amerikanische Hard-Rock-Band

geografische Objekte:

 Gamma (Missouri), Ort im County
 Gamma Hill, Hügel im Grahamland, Antarktika
 Gammainsel, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Gamma ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Gamma (* 1961), Schweizer Informatiker und Softwareentwickler
 Karl Gamma (1927–2021), Schweizer Skirennläufer und Sportfunktionär
 Marcel Gamma (* 1962), Schweizer Comic-Szenarist und freier Autor
 Martin Gamma (1856–1937), Schweizer Politiker (FDP)
 Raymund Gamma (1919–1980), Schweizer Politiker (FDP)
 Renée Gamma (1927–1970), Schweizer Skirennläuferin, siehe Renée Clerc

GAMMA steht als Abkürzung für:

 Global Association of Mixed Martial Arts